The Smell of Rain — студійний альбом норвезького дарк-ембієнт гурту Mortiis. Реліз альбому відбувся 2001 року під лейблом Earache Records. Альбом складається з дев'яти англомовних композицій.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 The Smell of Rain  на Encyclopaedia Metallum. 
 The Smell of Rain на YouTube.

Альбоми Mortiis